Каратыгин — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Каратыгин, Александр Александрович (1914—1989) — начальник технического отдела радиохимического завода № 25 (Объекта «Б») производственного объединения «Маяк».
 Каратыгин, Андрей Васильевич (1774—1831) — российский актёр.
 Каратыгин, Вячеслав Гаврилович (1875—1925) — российский композитор и музыкальный критик.
 
 Каратыгин, Евгений Сергеевич (1872—1930) — российский учёный-экономист, публицист и редактор, издатель.
 
 Каратыгин, Игорь Васильевич (род. 1941) — российский биолог, миколог.
 Каратыгин, Максим Афанасьевич (1822—1879) — муромский купец 1-й гильдии, меценат.
 
 Каратыгин, Фёдор Иванович (1892—1957) — русский советский библиотековед, организатор библиотечного дела, педагог.

